Theodor II. ist der Name folgender Personen:

 Theodor II. (Alexandria), Patriarch von Alexandria (um 662)
 Theodor II. (Gegenpapst), Gegenpapst (7. Jhd.)
 Theodor II. (Jerusalem) (735–770), Patriarch von Jerusalem
 Theodor II. (Papst) († 897), Papst
 Theodor II. (Antiochia), Patriarch von Antiochia (966–977)
 Theodor II. Eirenikos, Patriarch von Konstantinopel (1213–1215)
 Theodor II. (Byzanz) (1221–1258), Kaiser von Byzanz
 Theodor II. († 1322), Zar von Bulgarien, siehe Todor Swetoslaw
 Theodor II. Muzaka (1337–1389/1396), albanischer Fürst
 Theodor II. (Montferrat) (1364?–1418), Markgraf von Montferrat
 Theodor II. (Morea) (~1396–1448), Despot von Morea
 Theodor II. (Äthiopien) (1818/1820–1868), Kaiser von Äthiopien